Příjmení Oravec, přechýleně Oravcová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Lukáš Oravec (* 1988) – slovenský trumpetista, skladatel a jazzový producent
 Oliver Oravec (1941–2014) – slovenský zubní lékař, tajný kněz a později sedevakantistický biskup
 Roman Oravec (* 1978) – český atlet, běžec na středních tratích
 Tomáš Oravec (politik) (1907–?) – slovenský politik (KSS/KSČ)
 Tomáš Oravec (* 1980) – slovenský fotbalista
 Vojtech Oravec (* 1942) – slovenský fotbalový brankář

Ženský tvar
 Valburga Chvílová-Oravcová (1929–?) – slovenská politička (KSS/KSČ)

Související články 
 Oravcová

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení